Э́бботт Гли́сон (; 21 июля 1938; Кембридж, штат Массачусетс, США — 25 декабря 2015; Ист-Провиденс, штат Род-Айленд, США) — американский историк-русист,	доктор философии (Ph.D.) по истории, почётный профессор истории  при Брауновском университете. Специалист в области русской истории и культуры.

Биография 
Э. Глисон родился 21 июля 1938 года в Кембридже (штат Массачусетс). Отец — Эверетт Глисон, профессор частного гуманитарного колледжа в Амхерсте, а после офицер разведки Управления стратегических служб США. Мать — Мэри Элеонора Глисон, художница.

В 1956 году Э. Глисон окончил частную школу  в Вашингтоне (округ Колумбия). Там же он занимался изучением искусства под руководством своего школьного учителя рисования Д. Стамбо. В 1961 году окончил Гарвардский колледж со степенью бакалавра истории. С 1968 года —  русской истории в Брауновском университете. В 1969 году получил докторскую степень по истории России.

В рамках своей активистской деятельности в движении за гражданские права в 1960-х годах преподавал в  (Джэксон, штат Миссисипи), частном учебном заведении для чернокожих.

В 1980—1982 годах являлся директором Института перспективных исследований России им. Кеннана при . В 1985—1988 годах — директор Института международных исследований Брауна. В 1995—1996 годах был президентом Американской ассоциации развития славистики. В 1999—2000 годах занимал должность директора  при Университете Брауна.

Э. Глисон был обладателем стипендий от , Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, Фонда Рокфеллера и , а также грантов от Американского философского общества, Гейдельбергского и Брауновского университетов.

Является автором четырёх и редактором пяти книг. Также опубликовал большое число глав, статей, обзоров книг и энциклопедических статей.

В 2005 году Э. Глисон из-за прогрессирующей болезни Паркинсона вышел на пенсию. Группа бывших его студентов, коллег и друзей организовала в Институте международных исследований Уотсона конференцию под названием «Politics and Place in Modern Russia: A Conference Honoring the Career of Abbott Gleason» (). По итогам конференции в 2010 году был издан сборник «Space, Place, and Power in Modern Russia: Essays in the New Spatial History».

На пенсии Э. Глисон занялся живописью. Его работы принесли ему членство в художественном клубе .

Умер 25 декабря 2015 года в Ист-Провиденсе (штат Род-Айленд) в доме престарелых вследствие осложнения болезни Паркинсона.

Научные направления и взгляды 
Будучи на 2-м курсе Гарвардского колледжа Э. Глисон заинтересовался русской историей и культурой. При этом по его словам для него:
«Русская история была гораздо больше, чем академическая область изучения. Она лежала в основе всей современной политики».

В дальнейшем основными областями научных интересов Э. Глисона были национальная идентичность в России / СССР и США. Также особое внимание уделял изучению истории «холодной войны».

Э. Глисон был увлечён внутренней, национальной и международной политикой, и эти интересы в дальнейшем были тесно переплетены с его научно-исследовательской деятельностью. Так движение за гражданские права 1960-х и радикальное студенческим движение 1970-х годов в США открыли в нём интерес к раскрытию истоков русской революции 1917 года. Э. Глисон исследовал трансформацию славянофильской мысли в России от её правого уклона к более радикальному взаимодействию с «имперским правлением».

Во внешней политике Э. Глисона интересовали международные отношения, в основном между Россией / СССР, Западной Европой и США. В частности его волновала царившая во времена холодной войны идея разделения мира на «империю зла» (СССР) и «королевство света» (Западная Европа и США). Однако, разбирая внутреннюю и внешнюю политику США, Э. Глисон пришёл к убеждению, что «не все на Востоке носили „чёрные шляпы“, а на Западе — „белые шляпы“», и то, что зло распространено по всему миру.

Э. Глисон проанализировал историю концепции тоталитаризма и применение этого термина в американской и английской журналистике, науке и художественной литературе, а также немецко-, итальянско-, французско- и испанско-язычными авторами в отношении правящей с 1928 года в Италии Национальной фашистской партии Б. Муссолини, Нацистской Германии и СССР после Второй мировой войны.

Библиография 
Монографии
 
 
 
 

Редактор
 
 
 
 

Статьи

 The Emigration and Apostasy of Lev Tikhomirov // Slavic Review. 1967, Vol. 26, Iss. 3, pp. 414—429.
 «Totalitarianism» in 1984 // The Russian Review. 1984, Vol. 43, No. 2, pp. 145—159.
 The Great Reforms and the Historians Since Stalin // Russian History. 1990, Vol. 17, No. 3, pp. 281—296.
 The Terms of Russian Social History // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. 1991, pp. 15—27.
 Republic of Humbug: The Russian Nativist Critique of the United States, 1830—1930 // . 1992, Vol. 44, No. 1, pp. 1—23.
 Life and Terror in Stalin’s Russia 1934—1941. by Robert W. Thurston // Journal of Interdisciplinary History. 1997, Vol. 28, No. 1, pp. 133—135.
 The October Revolution: Invention and Reinvention, Ad Infinitum // . 1998, Vol. 70, No. 2, pp. 426—430.
 «Russkii inok»: The Spiritual Landscape of Mikhail Nesterov // Ecumene. 2000, Vol. 7, No. 3, pp. 299—312.
 François Furet, The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century // The Journal of Modern History. 2000, Vol. 72, No. 3, pp. 775—777.
 Where Academics Feared to Tread: Scholarly Advice on the Transition // . 2001, Vol. 48, Iss. 3, pp. 45—48.
 In Response to «Discredited Beliefs» // . 2003, Vol. 4, No. 2, pp. 379—381.
 Adam Ulam: 8 April 1922 — 28 March 2000 // . 2002. Vol. 146, No. 4, pp. 415—418.
 Puritanism and Power Politics During the Cold War: George Orwell and Historical Objectivity // On «Nineteen Eighty-Four»: Orwell and Our Future. 2005, pp. 73—85.
 Daniel Field (1938—2006) // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007, Vol. 8, No. 2, pp. 471—474.
 Eurasia: What is it? // . 2009, Vol. 1, Iss. 1. pp. 26—32.

Рецензии
 Review: Autour d’Alexandre Herzen: Documents inedits, by Marc Vuilleumier // The American Historical Review. 1975, Vol. 80, Iss. 2, pp. 438—439.
 Review: The Correspondence of IU. Samarin and Baroness Rahden (1861—1876), by Loren Calder, D. Samarin, Terence Scully, Helen Swediuk-Cheyne, Loren Calder // Slavic Review. 1976, Vol. 35, Iss. 1, pp. 128—129.
 Review: The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought, by Andrzej Walicki, Hilda Andrews-Rusiecka // The American Historical Review. 1977, Vol. 82, Iss. 1, pp. 151—152.
 Review: Gertsen protiv samoderzhaviia: Se kretnaia politicheskaia istoriia Rossii XVIII—XIX vekov i Vol’naia pechat', by N. Ia. Eidel’man // The American Historical Review. 1977, Vol. 82, Iss. 1, p. 150.
 Review: Lavrov: Years of Emigration: Letters and Documents [in Russian]. Volume I, Lavrow and Lopatin (Correspondence 1870—1883); volume 2, From «Vpered!» to the Group of the Old Narodovol’tsy, by Peter Lavrov, German(Herman) Lopatin, Boris Sapir // The American Historical Review. 1977, Vol. 82, Iss. 2, pp. 402—403.
 Review: A Parting of Ways. Government and the Educated Public in Russia 1801—1855, by Nicholas V. Riasanovsky // The Russian Review. 1977, Vol. 36, No. 4, pp. 495—496.
 Review: Slaviane i Rossiia: K 70-letiiu so dnia rozhdeniia S. A. Nikitina [The Slavs and Russia: For the 70th Birthday of S. A. Nikitin], by Iu. V. Bromlei // The American Historical Review. 1974, Vol. 79, Iss. 4, pp. 1217—1218.
 Review: N. K. Michajlovskij i ego idejnaja rol' v narodničeskom dviženii 70-ch — načala 80-ch godov XIX veka [N. K. Michajlovskij and his Intellectual Role in the Populist Movement of the 1870’s and Early 1880’s], by Émilija Samojlovna Vilenskaja // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge. 1982, Bd. 30, H. 1, S. 140—141.
 Review: Die Ursprünge des Bolschewismus: Die jakobinische Tradition in Russland und die Theorie der revolutionären Diktatur, by Astrid von Borcke Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia, 1900—1912: The Vekhi Debate and Its Intellectual Background, by Christopher Read // . 1982, Vol. 54, No. 3, pp. 644—646.
 Review: Aufstand der Tochter: Russische Revolutionarinnen im 19, by Walther Schmieding // The Russian Review. 1982, Vol. 41, No. 4, pp. 483—484.
 Review: A Study in Ideas. Vol. 3. An Introduction to Nineteenth-Century Russian Slavophilism, by Peter K. Christoff, K. S. Aksakov // The Russian Review. 1982, Vol. 41, No. 4, pp. 477—478.
 Review: Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804—1906, by Charles Ruud // The Russian Review. 1983, Vol. 42, No. 2, pp. 229—230.
 Review: Studies in Free Russia by Franco Venturi, Fausta Serge Walsby, Margaret O’Dell // The Russian Review. 1985, Vol. 44, No. 3, pp. 300—301.
 Review: Slavianofily v obshchestvennoi bor’be, by E. A. Dudzinskaia // The Russian Review. 1985, Vol. 44, No. 4, pp. 417—418.
 Review: Russian Literature and Ideology: Herzen, Dostoevsky, Leontiev, Tolstoy, Fadeyev, by Nicholas Rzhevsky // The Russian Review. 1986, Vol. 45, No. 2, pp. 227—228.
 Review: Soziale Angst: Konservative Reaktionen auf liberale Reformpolitik in Russland unter Alexander II. (1855—1866) by Friedrich Diestelmeier // The Russian Review. 1987, Vol. 46, No. 1, pp. 93—94.
 Review: Art and Culture in Nineteenth-Century Russia, by Theofanis George Stavrou // The Journal of Modern History. 1987, Vol. 59, No. 2, pp. 411—413.
 Review: The Semiotics of Russian Culture, by Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij, Ann Shukman // The Russian Review. 1987, Vol. 46, No. 3, pp. 329—330.
 Review: G.-F. Muller and the Imperial Russian Academy, by J. L. Black // The Russian Review. 1988, Vol. 47, No. 2, pp. 185—186.
 Review: Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative, by William Mills Todd III // The Journal of Modern History. 1988, Vol. 60, No. 3, pp. 622—623.
 Review: Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative, by William Mills Todd III // The Journal of Modern History. 1988, Vol. 60, No. 3, pp. 622—623.
 Review: Dostoevsky: The Stir of Liberation, 1860—1865, by Joseph Frank // The Russian Review. 1989, Vol. 48, No. 1, pp. 96—97.
 Review: Literature and History: Theoretical Problems and Russian Case Studies, by Gary Saul Morson // Slavic Review. 1989 Vol. 48, Iss. 1, p. 135.
 Review: Understanding Soviet Politics: The Perspective of Russian History, by Cyrill E. Black // Journal of Interdisciplinary History. 1989, Vol. 19, No. 3, pp. 513—514.
 Review: Stalinism, by Graeme Gill // Russian History. 1990, Vol. 17, No. 2, p. 236.
 Review: Darwin in Russian Thought, by Alexander Vucinich // The Russian Review. 1991, Vol. 50, No. 2, pp. 223—224.
 Review: Das Amerikabild in der Russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, by Gabriele Pauer // Slavic Review. 1991, Vol. 50, Iss. 3, pp. 727—728.
 Review: Boris Chicherin and Early Russian Liberalism, 1828—1866, by G. M. Hamburg // Russian History. 1993, Vol. 20, No 1/4, pp. 292—293.
 Review: Rossiia i Zapad: Dialog Kul’tur, by A. V. Pavlovskaia // Slavic Review. 1995, Vol. 54, Iss. 3, pp. 789—790.
 Russian «Totalitarianism» … Again? // . 1996, Vol. 14, No. 1 (38), pp. 17—30.
 Review: Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865—1871, by Joseph Frank // The Russian Review. 1996, Vol. 55, No. 2, pp. 325—326.
 Review: The Revenge of the past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union, by Ronald Grigor Suny // The Journal of Interdisciplinary History. 1996, Vol. 26, No. 3, pp. 521—522.
 Review: Russian Society and the Greek Revolution, by Theophilus C. Prousis // The American Historical Review. 1996, Vol. 101, Iss. 3, pp. 877—878.
 Review: Social Identity in Imperial Russia by Elise Kimerling Wirtschafter // The Russian Review. 1999, Vol. 58, No. 1, p. 149.
 Review: Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum, by Martin Malia // Slavic Review. 2000, Vol. 59, Iss. 1, pp. 212—214.
 Review: Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Volume 2: From Alexander II to the Abdication of Nicholas II, by Richard S. Wortman // The Journal of Modern History. 2002, Vol. 74, No. 2, pp. 454—456.
 Review: Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism, and After, by Peter J. S. Duncan // The Journal of Modern History. 2002, Vol. 74, No. 4, pp. 911—912.

Примечания

Литература

Рецензии 
На монографии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сборники

Ссылки 
 
 
 . Brown University.
 
 
 
 

Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Брауновского университета
Русисты США
Авторы энциклопедий и словарей